Elisabeth Sophie von Brandenburg  ist der Name folgender Personen:
 Elisabeth Sophie von Brandenburg (1589–1629), Fürstin von Radziwiłł und Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Elisabeth Sophie von Brandenburg (1674–1748), Herzogin von Kurland, Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth und Herzogin von Sachsen-Meiningen

Siehe auch 
 Sophie Elisabeth von Brandenburg, Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Altenburg.